Emili – antica famiglia nobile bresciana
 Caterina Emili – giornalista e scrittrice italiana
 Giuseppe Emili – politico italiano
 Paolo Emili – umanista e storico italiano
 Stefano Emili – canoista italiano